Termin AK ima više značenja.

 Acetat kinaza, enzim
 Aspartat kinaza, enzim
 Aljaska, oznaka